Moldovan kan avse:

 Viorel Moldovan – en före detta rumänsk fotbollsspelare
 Felicia Țilea-Moldovan – en rumänsk friidrottare
 Richard Moldovan – en svensk musikproducent och DJ känd som Richi M